Кубок Швейцарії з футболу 2014–2015 — 90-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул здобув Сьйон.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2014

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2014

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 грудня 2014

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 березня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 березня 2015

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 квітня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 квітня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії на soccerway 

2014–2015
Швейцарія
Швейцарія
2014 у швейцарському спорті
2015 у швейцарському спорті